Чемпионат Нидерландов по футболу 1893/94 () — 6-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие шесть команд.

Чемпионом во второй раз в истории стал клуб РАП из Амстердама.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

  •    •  

Источник: журнал «De athleet».

Источники 

Футбол в Европе в 1893 году
Футбол в Европе в 1894 году
1893 год в Нидерландах
1894 год в Нидерландах